Dobernig ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Dobernig (* 1980), Kärntner Politiker der FPÖ
 Josef Wolfgang Dobernig (1862–1918), österreichischer Journalist und Politiker